Speen (zuigfles) 
 Speen (zoogdier)
 Fopspeen
 Tepel van een zoogdier
 Aambei
 Gewoon speenkruid
 Speen (Berkshire), een plaats in Engeland

Spenen kan ook verwijzen naar het overschakelen van zogen op een volwassen voedingspatroon bij zoogdieren.